Aleksandr Nikiszyn (ur. 1966), kazachski koszykarz
 Aleksandr Nikiszyn (ur. 2001), rosyjski hokeista